Baumgarten může znamenat:

místopisný název
 Judenau-Baumgarten, městys v Dolním Rakousku
 Baumgarten (Burgenland) – obec v rakouské spolkové zemi Burgenland
 Baumgarten an der March – vesnice, část obce Weiden an der March, spolková země Dolní Rakousy, Rakousko
 Baumgarten (zámek)
 německý název obce Horní Pěna

příjmení
 Alexander Gottlieb Baumgarten (1714–1762), německý osvícenský filosof
 Emanuel Baumgarten (1828–1908), spisovatel, novinář, básník, politik
 Konrad Baumgarten (činný 1500–1509), německý tiskař

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - příjmení